Peter Paul Rubens – flamandzki malarz
 Rubens – polski piosenkarz, muzyk
 Rubens – w funkcji imienia
 Rubens Barrichello